Aias (, ursprünglich ein Männername der griechischen Antike, im Deutschen auch Ajax) steht für:

 Aias der Telamonier (Ajax der Große)
 Aias der Lokrer (Ajax der Kleine)
 Aias (Sohn des Teukros), Hohepriester von Olba
 Aias (Sophokles), Tragödie von Sophokles

AIAS steht für:
 Academy of Interactive Arts & Sciences, siehe auch AIAS Hall of Fame (Computer- und Videospielauszeichnung)
 American Institute of Architecture Students
 Association Internationale Albert Schweitzer
 Australian Institute of Aboriginal Studies
 AIAS – Studierende gegen Blutkrebs

Siehe auch:
Ajax
Ayas

Abkürzung